En , Jelonki peut désigner :

 Jelonki un village dans la voïvodie de Mazovie,
 Jelonki un village dans la voïvodie d'Opole,
 Jelonki un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie,

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Jelonki un village dans la powiat de Gryfino,
 Jelonki un village dans la powiat de Świdwin.